Ко́рренс () — фамилия:

 Карл Эрих Корренс (1864—1933) — немецкий биолог
 Карл Вильгельм Корренс (1893—1980) — сын Карла Корренса, немецкий минералог
 Эрих Корренс (1896—1981) — сын Карла Корренса, немецкий химик
 Эрих Корренс (1821—1877) — немецкий художник